Ghat se poate referi la:

 Ghat, un tip de scări ce coboară spre o apă
 Ghat, oraș în Libia